Бехште́йн — немецкая фамилия. 

Известные носители:

* Бехштейн, Иоганн Маттеус — орнитолог, зоолог, ботаник и лесничий.
 Бехштейн, Карл — основатель компании К. Бехштейн Пианофортефабрик.
 Бехштейн, Людвиг — немецкий писатель, известный составитель сборников народных сказок.
 Бехштейн, Рейнгольд (1833—1894) — филолог-германист; сын Людвига Бехштейна.

Примечания